Osoby o tym nazwisku:
 Anna Massey – angielska aktorka
 Athena Massey – amerykańska aktorka
 Anna Massey – polska lekkoatletka, tyczkarka
 Cleo Massey – australijska aktorka
 Daniel Massey – brytyjski aktor
 Jamila Massey – brytyjska aktorka
 Kyle Massey – amerykański aktor
 Raymond Massey – amerykański aktor
 Lance Massey - amerykański pilot, dowódca eskadry, uczestnik bitwy pod Midway

Inne:
 Massey właś. Damian Laskowski – polski koszykarz i raper
 (14420) Massey – planetoida z pasa głównego asteroid